Мамфе:
 Ма́мфе — город в Юго-Западном регионе Камеруна, административный центр департамента Манью.
  — аэропорт на территории одноимённого города в Камеруне.
 Мамфе — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Мамфе, Камерун.
  — подгруппа языков южно-бантоидной группы.